Gorgo, commune du Burkina Faso ;
 Gorgô, reine de Sparte () ;
 (681) Gorgo, astéroïde ;
 Gorgo, film d'Eugène Lourié (1961) ;
 Gorgo, sous-marin de la classe Tritone, en service dans la Regia Marina lancé pendant la Seconde Guerre mondiale.